Mondiali 1967 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1967:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1967 – 18ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1967 – 8ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1967 – 25ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1967 – 10ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1967 – 64ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1967 – 40ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1967 – 12ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1967 – 18ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1967 – 9ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica moderna 1967 – 3ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1967 – 34ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo maschile 1967 – 5ª edizione

Lacrosse 
Campionato mondiale di lacrosse 1967 – 1ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1967 – 25ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1967 – 19ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1967 – 11ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1967 – 4ª edizione

Netball 
Campionati mondiali di netball 1967 – 2ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1967 – 5ª edizione
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 1967 – 5ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1967 – 6ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo femminile 1967 – 5ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1967 – 13ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1967 – 57ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1967 – 59ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1967 – 15ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1967 – 21ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1967 – 12ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1967 – 29ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1967 – 12ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1967 – 24ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1967 – 4ª edizione